W Bośni i Hercegowinie
 Markovac – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Čelinac
 Markovac – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Mladenovac

 W  Chorwacji
 Markovac – wieś w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w mieście Daruvar
 Markovac – wieś w żupanii istryjskiej, w gminie Višnjan
 Markovac – wieś w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Velika
 Markovac – wieś w żupanii szybenicko-knińskiej, w gminie Biskupija

 W Serbii
 Markovac – wieś w okręgu podunajskim, w gminie Velika Plana